Quadrigyridae är en familj av hakmaskar. Quadrigyridae ingår i ordningen Gyracanthocephala, klassen Eoacanthocephala, fylumet hakmaskar, och riket djur. Quadrigyridae är enda familjen i ordningen Gyracanthocephala. Familjen omfattar 61 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar